Гара́нт () — многозначный термин.

 Гарант () — фамилия.
 Гарант — предоставляющий гарантии субъект.
 Гарант — банк или страховая компания по отношению к принципалу, которому выдана банковская или страховая гарантия.
 «Гарант» — справочно-правовая система разработки компании «Гарант-сервис-университет».
 «» — украинская система радиоэлектронного подавления.
 «Гарант-Парк-Телеком» — российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имён.
 Гарант конституции — высший государственный деятель или орган власти (обычно президент, в Индии — верховный суд), уполномоченный на это в соответствии с законодательством страны.

См. также 
 Гарантия
 Гаранд